Велявско-Быдгощский трактат — договор между Польшей и Бранденбургом в ходе польско-шведской войны 1655—1660. Заключен в форме двух отдельных актов 19 сентября в Велау и 6 ноября 1657 года в Быдгоще. Во время их подписания Речь Посполитая находилась в состоянии войны со Швецией и, дабы получить союзника, отказалась от своих прав на Восточную Пруссию в пользу бранденбургского курфюрста Фридриха Вильгельма (бранденбургские курфюрсты владели герцогством Пруссия с 1618 года — но как вассалы польской короны). Дополнительным условием соглашения была взаимная военная поддержка в случае внешней угрозы. При нападении на Речь Посполитую Бранденбург должен был выставить шеститысячную вспомогательную армию, точно так же снаряжала вспомогательные отряды и Речь Посполитая — в случае угрозы Бранденбургу.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Архенгольц И. В. (1741—1812) История Семилетней войны, рус. пер. 1901 г.

Международные договоры XVII века
Международные договоры Речи Посполитой
История Бранденбурга
Быдгощ
1657 год
Договоры по алфавиту
Сентябрь 1657 года
Ноябрь 1657 года